Leitl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Leitl (1909–1975), deutscher Architekt und Architekturkritiker
 Barbara Leitl-Staudinger (* 1974), österreichische Juristin und Hochschullehrerin
 Christoph Leitl (* 1949), österreichischer Unternehmer und Politiker (ÖVP)
 Karl Leitl (1924–1982), österreichischer Unternehmer und Politiker (Verband der Unabhängigen)
 Kurt Leitl (* 1935), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leonora Leitl (* 1974), österreichische Grafikerin, Illustratorin von Kinder- und Jugendbüchern und Autorin
 Ludwig Leitl (1883–1931), deutscher Heimatdichter aus dem Salzachgau
 Stefan Leitl (* 1977), deutscher Fußballspieler